Robert John Duffy (1922-1978), cestista statunitense
 Robert Joseph Duffy (n. 1940), cestista statunitense